Příjmení Gibbs [gibs] nosí více osobností:

 Josiah Willard Gibbs (1839–1903) – americký matematik, fyzik a chemik
 Kieran Gibbs (* 1989) – anglický fotbalista
 Nicole Gibbsová (* 1993) – americká tenistka
 Richard Gibbs (* 1955) – americký hudební skladatel a producent
 Terry Gibbs (* 1924) – americký jazzový vibrafonista

Anglická příjmení